El término Filino puede referirse a:

Rusia 

 Filino (Ivánovo), pueblo situado en el óblast de Ivánovo (Rusia).
 Filino (Kaliningrado), localidad situada en el óblast de Kaliningrado (Rusia).
 Filino (Nóvgorod), pueblo situado en el óblast de Nóvgorod (Rusia).
 Filino (Primorie), pueblo situado en el krai de Primorie (Rusia).
 Filino (Smolensk), pueblo situado en el óblast de Smolensk (Rusia).
 Filino (Vólogda), pueblo situado en el óblast de Vólogda (Rusia).
 Filino (Yaroslavl), pueblo situado en el óblast de Yaroslavl (Rusia).